Osoby o tym nazwisku:
 Carl Czerny – austriacki pianista, kompozytor i nauczyciel
 Edward Czerny – polski wojskowy
 Edward Czerny – polski kompozytor, dyrygent, aranżer, multiinstrumentalista
 Henry Czerny – kanadyjski aktor filmowy i telewizyjny
 Mirosława Czerny – polska geografka